Osoby o tym nazwisku:
 Paweł Juszczyszyn
 Wacław Juszczyszyn